Жуан Мигел Серрано Леонелли (порт. João Miguel Serrano Leonelli; род. 20 марта 1970, Салвадор, Баия, Бразилия) — бразильский актёр, сценарист и режиссёр, сын политика Доминиго Леонелли и художницы Магали Серрано.

Биография 
Начал свою актёрскую карьеру в 9 лет, на телевидении в программе Bombom Show, Нонато Фрейре. В возрасте 13-14 лет дебютировал в главной роли в спектакле «A Viagem de Um Barquinho», поставленном Петиньей Баррето с участием Ленины Баррето. Затем Жуан работал в цирке и вместе с беспризорными детьми ставил спектакли в школах, государственных больницах и трущобах Сальвадора, во внутренних районах Баии. В 17 лет он отправился в Рио-де-Жанейро и прошёл обучение в качестве актёра в Casa de Arte das Laranjeiras (CAL), где познакомился с Луисом Карлосом Васконселосом, актёром и директором группы Piolim. Затем он отправился в Жуан-Песоа, где вместе с Луисом Карлосом совершенствовал своё цирковое искусство, а после отправился в путешествие по Бразилии и миру со спектаклем «O Vau da Sarapalha» .

После долгой работы он поставил собственный спектакль-монолог Bispo, в котором рассказывается история сергипейского художника Артура Биспо ду Розарио, который в течение многих лет выступал в нескольких бразильских городах. После своего успеха с пьесой, Жуан получил приглашение от режиссёра Марсело Гомеша сняться в фильме «Cinema, Aspirinas e Urubus» (Фильмы, Аспирин и Хищники), за который впоследствии получил множество наград, в том числе на Каннском кинофестивале. Сам Жуан считает данный фильм одним из лучших фильмов, в которых он когда-либо снимался. На сегодняшний день он снялся в более чем 20 художественных фильмах и несколько раз появлялся в телевизионных программах, включая его первое появление в мыльной опере в «Cordel Encantado». Критиками Жуан Мигел признан одним из самых талантливых и разносторонних актёров своего поколения.

Наибольшую известность в других странах получил благодаря роли Изекииля в сериале 3% выпущенном Netflix.

Фильмография

Телевидение

Кино

Театр

Награды и номинации

Примечания 

Кинорежиссёры Бразилии
Сценаристы Бразилии
Родившиеся в Салвадоре
Актёры Бразилии